

Премии

Международные 
 Нобелевская премия по литературе — Эудженио Монтале, «За достижения в поэзии, которая отличается огромной проникновенностью и выражением взглядов на жизнь, напрочь лишённых иллюзий».
 Всемирная премия фэнтези за лучший роман — Патриция Маккиллип, за роман «The Forgotten Beasts of Eld» (опубликован в 1974).

Великобритания 
 Букеровская премия — Рут Правер Джабвала, «Жара и пыль»

СССР 
 Ленинская премия в области литературы— не присуждалась
 Государственная премия СССР в области литературы:
 Фёдор Абрамов за трилогию «Пряслины»;
 Андрей Лупан за поэтический цикл «Магистрали» ;
 Борис Олейник за стихотворный сборник «Стою на земле»;
 Гавриил Троепольский за повесть «Белый Бим Чёрное ухо»;
 Борис Сучков за книгу «Исторические судьбы реализма»
 Премия имени М. Горького — Виктор Астафьев, Евгений Носов, Юлия Друнина

США 
 Пулитцеровская премия в категории драматического произведения для театра— Эдвард Олби, «Морской пейзаж»
 Пулитцеровская премия в категории художественное произведение, написанное американским писателем— Майкл Шаара, «Ангелы-убийцы»
 Пулитцеровская премия в категории поэзия— Гери Снайдер, «Черепаший остров»

Франция 
 Гонкуровская премия — Эмиль Ажар, «Вся жизнь впереди»
 Премия Ренодо — Жан Жобер, L’Homme de sable
 Премия Фемина — Claude Faraggi, Le Maître d’heure

Книги

Романы 
 «Вся жизнь впереди» — роман Эмиль Ажар.
 «Дар Гумбольдта» — роман Сола Беллоу.
 «Жребий» — роман Стивена Кинга.
 «Занавес» — роман Агаты Кристи.
 «Знак Единорога» — роман Роджера Желязны.
 «Книга песка» — роман Хорхе Луиса Борхеса.
 «Осень патриарха» — роман Габриэля Гарсии Маркеса.
 «Партизанская война» — роман Видиадхара Найпола.
 «Плавучие театры Большой планеты» — роман Джека Вэнса.
 «Регтайм» — роман Эдгара Доктороу.
 «Сёгун» — роман Джеймса Клавелла.
 «Территория» — роман Олега Куваева.
 «Правила бегства» — роман Олега Куваева.
 «Эра милосердия» — роман братьев Вайнеров.

Поэзия 
 «Дубовый лист виолончельный» — сборник стихов и поэм Андрея Вознесенского.
 «Избегание» () — сборник стихов Эльдрид Лунден.
 «Стихи» — сборник стихов Беллы Ахмадулиной.
 «Упражнения для дыхания» () — сборник стихов Ролфа Якобсена.

Повести 
 «Родина, я вернусь!» — повесть Фёдора Самохина.

Персоналии

Родились 
 3 января — Даниэль Кельман, австрийский и немецкий писатель.
 9 августа — Алексей Колчев, российский поэт.
 27 октября — Зэди Смит, британская писательница.

Скончались 
 6 февраля — Юрьё Вилхо Сойни, финский журналист, писатель, сценарист, драматург (родился в 1896).
 14 февраля — Пэлем Грэнвил Вудхауз, британский писатель и драматург (родился в 1881).
 8 апреля — Куваев Олег Михайлович, русский советский писатель, геолог, геофизик, автор романа «Территория».
 11 апреля — Андре Обе, французский драматург, писатель, сценарист и журналист (род. в 1892).
 30 апреля — Мейбл Брукс, австралийская писательница (род. в 1890).
 9 октября — Иво Андрич, югославский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (родился в 1892).
 8 июня — Мюррей Лейнстер, американский писатель-фантаст (родился в 1896).
 30 июля — Джеймс Блиш, американский и британский писатель-фантаст (родился в 1921).
 13 августа — Филипп Тоби-Марселен, гаитянский поэт, писатель, журналист (родился в 1904).
 20 сентября — Сен-Жон Перс, французский поэт (родился в 1887).
 7 октября – Гундаппа, индийский писатель и поэт (род. в 1887)
 10 ноября — Мануэль Аснар, испанский писатель, журналист (родился в 1894).
 6 декабря — Пьер Бост, французский писатель, журналист и сценарист (родился в 1901).
 7 декабря — Торнтон Уайлдер, американский писатель и драматург (родился в 1897).
 Александр Дмитриевич Андреев, советский писатель.